«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» — советский мультипликационный фильм, созданный в 1969 году режиссёром-мультипликатором Петром Носовым.

Сюжет 
Добрый Медведь смастерил деревянный мотоцикл. Однажды он пострадал от собственной доброты, согласившись продать плутовке Лисе за лукошко ягод коляску своего мотоцикла. Хитрая Лиса, получив от Потапыча расписку и ссылаясь на то, что коляска находится при мотоцикле, принуждает Медведя возить её, куда она прикажет, как на такси.

Удивлённый и раздасованный Медведь консультируется с лесным юристом — Филином. Но тот подтверждает, что по закону, раз номер на коляске и мотоцикле одинаковый, их разъединить нельзя. И Медведь теперь вынужден катать Лису, куда ей надо. В один раз, привезя Лису на пикник к Волку, Медведь видит, как те уплетают ягоды, однако, все-таки не выдержав своей досады, крикнул им довольно бранную фразу «Пропадайте пропадом»‎! и уходит в лес в жутком настроении, бросив свой мотоцикл. Лиса после пикника садится с Волком в мотоцикл и они уезжают. Но Волк не справился с управлением и попал с Лисой в аварию, разбив мотоцикл.

Медведь на этот раз мастерит деревянный велосипед, увидев который Лиса намеревается повторить шантаж, на этот раз с багажником велосипеда. Медведь пускается на хитрость — соглашается, сажает Лису и во время лихой езды по мосту скидывает плутовку в реку. Швырнув Лисе багажник, Медведь, наученный горьким опытом, посмеиваясь, приговаривает: «Держи! Катайся, рыжая! А всё остальное сама приделай».

Над фильмом работали

Создатели 
 автор сценария — Владимир Капнинский
 режиссёр — Пётр Носов
 художник-постановщик — Константин Карпов
 композитор — Михаил Меерович
 ассистент режиссёра — Г. Любарская
 монтажёр — Татьяна Сазонова
 оператор — Михаил Друян
 звукооператор — Георгий Мартынюк
 редактор — Пётр Фролов
 ассистент оператора — Н. Наяшкова
 художники-мультипликаторы: Владимир Арбеков, Вадим Долгих, Светлана Жутовская, Владимир Крумин, Марина Рогова, Анатолий Солин, Владимир Зарубин
 художники-декораторы: Вера Харитонова, Лидия Модель
 директор картины — Фёдор Иванов

Роли озвучивали 
 Анатолий Папанов — Медведь,
 Клара Румянова — Лиса,
 Маргарита Корабельникова — 1-я пчела / заяц,
 Юлия Юльская — 2-я пчела / зверята

Видеоиздания 
В 2006 году мультфильм был выпущен на DVD в сборнике мультфильмов «Лесные истории» компанией «Крупный план».

Литература

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1969 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Петра Носова
Мультфильмы о медведях
Мультфильмы о лисах
Мультфильмы о говорящих животных